Loewenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Loewenberg (1902–1949), deutsch-britischer Musikwissenschaftler
 Amalie Loewenberg (1889–nach 1942), eine der ersten akademischen Lehrerinnen in Preußen
 Benno Loewenberg (1836–1929), deutscher HNO-Arzt
 Deborah Loewenberg Ball (* 1954), US-amerikanische Bildungsforscherin
 Ernst Loewenberg (1896–1987), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Jacob Loewenberg (1882–1969), lettisch-amerikanischer Philosoph
 Jakob Loewenberg (1856–1929), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Karl Friedrich Benjamin Löwenberg (1807–1871), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Peter Loewenberg (* 1933), deutsch-amerikanischer Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Centre Loewenberg, Ausbildungszentrum der Schweizerischen Bundesbahnen
 Löwenberg
 Loewensberg